Морозов, Сергей Петрович:
 Морозов, Сергей Петрович (1946—1985) — русский поэт.
 Морозов, Сергей Петрович (род. 1973) — российский государственный деятель, врио губернатора Астраханской области.